

Anno 
 548 o 548 a.C.

Codici 
 548 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Berlino dal 1835 al 1913

Matematica 
 548 – numero